Марафон у мужчин на Олимпийских играх 2000 года прошёл 1 октября 2000 года. Старт состоялся в 16:00 по местному времени, финишировали спортсмены у Сиднейского оперного театра.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2000
М